Saxon est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Peuples et langues 
 Les Saxons sont un peuple germanique de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge.
 Les Saxons de Transylvanie sont une minorité germanophone de Roumanie.
 Bas-saxon groupe de dialectes germaniques occidentaux du groupe germano-néerlandais

Toponymes 
 Saxon est une commune suisse du Valais.
 Saxon-Sion est une commune française.

Pseudonyme 
 John Saxon (1936-2020), acteur américain.

Divers 
 Saxon est un groupe de heavy metal britannique.
 Saxon est son premier album.
 Saxon XSLT est un logiciel de traitement XSLT écrit en Java.
 Le Saxon est un véhicule britannique de transport de troupes.
 La maison Saxonne est un bâtiment du quartier de Malá Strana, à Prague.

Voir aussi